Медисонвил има више значења:
 Медисонвил (Тексас)
 Медисонвил (Кентаки)
 Медисонвил (Луизијана)
 Медисонвил (Тенеси)